Эшван () — топоним во Франции:
 Эшван — в департаменте Ду;
 Эшван — в департаменте Кот-д’Ор.